Остин Уотсън (родн на 4 септември 1986) е американски професионален кечист, настоящо подписал с WWE под сценичното име Ксавиер Уудс. Той е чст от Нов Ден, заедно с Големият И и Кофи Кингстън, двукратните Отборни шампиони на Първична сила.

Преди това той работи за TNA като Значимия Крийд, и беше Световен отборен шампион на TNA с Джей Литал като Смъртоносните последици. Той също е работил за NWA Anarchy и други независими компании под името Остин Крийд.

В кеча 
 Финални ходове
 Като Ксавиер Уудс
 Culture Shock (Diving DDT) – 2010 – 2011; използван като нормален ход
 Lost in the Woods (Inverted stomp facebreaker) – 2013 –
 Shining Wizard – 2015 –
 Торнадо Де Де Те – 2011 – 2013; използван като ключов ход
 Като Остин Крийд/Значимия Крийд
 ACT – Austin Creed Test (Diving DDT) – 2010
 CreeDDT (Hammerlock legsweep DDT) – 2007 – 2008
 Fireman's carry cutter – 2009 – 2010; използван като ключов ход през 2008
 MontiFisto (Три леви удара, последвани, от шпагати, последвани от Дясно кроше) – 2005 – 2007; използван като ключов ход през 2008 – 2010
 Ключови ходови
 Като Ксавиер Уудс
 Падащ лист
 Преден падащ лист
 Headscissors takedown
 Honor Roll (Rolling thunder саблен удар)
 Reverse suplex slam
 Плъзгащ саблен удар
 Плъзгащ обратен STO
 Somersault plancha
 Springboard tornado DDT
 Като Остин Крийд/Значимия Крийд
 Arm drag
 Cradle back-to-belly piledriver
 Diving fist drop
 Military press double knee gutbuster
 Дясно кроше
 Rolling thunder саблен удар
 Springboard one-handed bulldog
 Swinging cradle suplex
 С Джей Литал
 Отборни финални ходове
 Fireman's carry cutter (Крийд) последван от diving elbow drop (Литал)
 Отборни ключови ходове
 Military press (Литал)/Springboardone-handed bulldog (Крийд) комбинация
 Вертикален суплекс (Литал)/Diving crossbody (Крийд) комбинация
 С Нов Ден
 Отборни финални ходове
 Midnight Hour (Diving DDT (Кингстън или Уудс) и Големият Завършек (Големият И) комбинация)
 Pendulum backbreaker (И, Кингстън или Уудс)/Diving double foot stomp (Кингстън или Уудс) комбинация)
 Двойни/тройни отборни ключови ходове
 Unicorn Stampede (Многократни ритници на седнал опонент в ъгъла на ринга)
 Прякори
 „Страхотния“
 „Къдравия“
 „Страхотно значимия“
 „Значимия“
 „Отличника“
 Входни песни
 „Living in America“ на James Brown (TNA/Независимите компании)
 „Consequences“ на Dale Oliver (TNA)
 „Get Funky“ на 5 Alarm Music (NXT)
 „Somebody Call My Momma“ на Джим Джонстън (WWE; 25 ноември 2013 – 30 май 2014)
 „Who's the Man?“ на CFO$ (WWE; 30 май 2014 – 26 септември 2014)
 „New Day, New Way“ на Джим Джонстън (28 ноември 2014–; използвана като част от Нов Ден)

Шампионски титли и отличия 

 Deep South Wrestling
 Шампион в тежка категория на DSW (1 път)
 East Coast Wrestling Association
 Шампион на Турнира Супер 8 на ECWA (2010)
 Florida Championship Wrestling
 Отборен шампион на Флорида на FCW (1 път) – с Уес Бриско
 NWA Anarchy
 Отборен шампион на NWA Anarchy (1 път) – с Хейден Йънг
 Най-популярна звезда (2006)
 Pro Wrestling Illustrated
 Отбор на годината (2015) 
 PWI го класира като #77 от топ 500 индивидуални кечисти на PWI 500 през 2015
 Rolling Stone
 Обновяване на годината (2015)
 Вторите най-добри злодей (2015)
 Суперзвезда на WWE на годината (2015)
 Total Nonstop Action Wrestling
 Световен отборен шампион на TNA (1 път) – с Джей Литал
 Wrestling Observer Newsletter
 Най-добър образ на годината (2015) Нов Ден
 WWE
 Отборен шампион на Първична сила (2 пъти) – с Големият И и Кофи Кингстън1
 Отборен шампион на Разбиване (1 път, настоящ) – с Кофи Кингстън и Големият И1
 Шампион на 2К на WWE (2015)

1 Големият И, Кофи Кингстън и Ксавиер Уудс защитаат титлите под Правилата на Фрийбърдс.

Източници 

Американски кечисти
Кечисти на WWE